Kostelů zasvěcených svatému Vavřinci je více:

Česko

Hlavní město Praha 
 Kostel svatého Vavřince (Jinonice)
 Kostel svatého Vavřince (Malá Strana, Hellichova) – na úpatí Petřína, dnes koncertní síň
 Kostel svatého Vavřince (Malá Strana, Petřínské sady) – na vrcholu Petřína, dnes barokní

Středočeský kraj 
Okres Benešov
 Kostel svatého Vavřince (Bedřichovice)
 Kostel svatého Vavřince (Okrouhlice)
Okres Beroun
 Kostel svatého Vavřince (Žebrák)
Okres Kladno
 Kostel svatého Vavřince (Klobuky)
Okres Kolín
 Kostel svatého Vavřince (Velim)
Okres Kutná Hora
 Kostel svatého Vavřince (Církvice)
 Kostel svatého Vavřince (Kaňk)
 Kostel svatého Vavřince (Vavřinec)
 Kostel svatého Vavřince (Zbraslavice)
Okres Mělník
 Kostel svatého Vavřince (Mělník-Pšovka)
Okres Mladá Boleslav
 Kostel svatého Vavřince (Březina)
 Kostel svatého Vavřince (Čistá)
 Kostel svatého Vavřince (Mukařov)
Okres Nymburk
 Kostel svatého Vavřince (Chleby)
 Kostel svatého Vavřince (Pátek)
Okres Praha-východ
 Kostel svatého Vavřince (Brandýs nad Labem)
 Kostel svatého Vavřince (Veliká Ves)
Okres Praha-západ
 Kostel svatého Vavřince (Černovičky) (v poli u Číčovického kamýku)
Okres Příbram
 Kostel svatého Vavřince (Pečice)
 Kostel svatého Vavřince (Prčice)
Okres Rakovník
 Kostel svatého Vavřince (Hořesedly)
 Kostel svatého Vavřince (Nezabudice)
 Kostel svatého Vavřince (Senomaty)

Jihočeský kraj 
Okres České Budějovice
 Kostel svatého Vavřince (Kostelec)
 Kostel svatého Vavřince (Ledenice)
 Kostel svatého Vavřince (Pištín)
Okres Český Krumlov
 Kostel svatého Vavřince (Klení)
 Kostel svatého Vavřince (Přídolí)
Okres Jindřichův Hradec
 Kostel svatého Vavřince (Dačice)
 Kostel svatého Vavřince (Hříšice)
Okres Písek
 Kostel svatého Vavřince (Putim)
Okres Strakonice
 Kostel svatého Vavřince (Kraselov)
Okres Tábor
 Kostel svatého Vavřince (Dírná)

Plzeňský kraj 
Okres Domažlice
 Kostel svatého Vavřince (Domažlice)
 Kostel svatého Vavřince (Mrákov)
 Kostel svatého Vavřince (Štítary)
 Kostel sv. Vavřince (Tasnovice)
Okres Klatovy
 Kostel svatého Vavřince (Klatovy)
 Kostel svatého Vavřince (Tedražice)
Okres Plzeň-jih
 Kostel svatého Vavřince (Vrčeň)
 Kostel svatého Vavřince (Žákava)
Okres Plzeň-sever
 Kostel svatého Vavřince (Dřevec)
 Kostel svatého Vavřince (Kožlany)
 Kostel svatého Vavřince (Krsy)
Okres Rokycany
 Kostel svatého Vavřince (Strašice)
 Kostel svatého Vavřince (Stupno)
Okres Tachov
 Kostel svatého Vavřince (Slavice)
 Kostel svatého Vavřince (Sulislav)

Karlovarský kraj 
Okres Cheb
 Kostel svatého Vavřince (Ovesné Kladruby)
 Kostel svatého Vavřince (Třebeň)
Okres Karlovy Vary
 Kostel svatého Vavřince (Horní Blatná)
 Kostel svatého Vavřince (Komárov)
 Kostel svatého Vavřince (Krásné Údolí)
 Kostel svatého Vavřince (Luka)
Okres Sokolov
 Kostel svatého Vavřince (Chodov)

Ústecký kraj 
Okres Děčín
 Kostel svatého Vavřince (Království)
 Kostel svatého Vavřince (Nebočady)
 Kostel svatého Vavřince (Rumburk)
Okres Chomutov
 Kostel svatého Vavřince (Okounov)
 Kostel svatého Vavřince (Podlesice)
 Kostel svatého Vavřince (Želina)
Okres Louny
 Kostel svatého Vavřince (Černčice)
 Kostel svatého Vavřince (Hořetice)
 Kostel svatého Vavřince (Lubenec)
Okres Most
 Kostel svatého Vavřince (Havraň)
Okres Teplice
 Kostel svatého Vavřince (Hradiště)
 Kostel svatého Vavřince (Kostomlaty pod Milešovkou)
Okres Ústí nad Labem
 Kostel svatého Vavřince (Český Újezd)

Liberecký kraj 
Okres Česká Lípa
 Kostel svatého Vavřince (Jezvé)
 Kostel svatého Vavřince (Prácheň)
Okres Liberec
 Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy
 Kostel svatého Vavřince (Dlouhý Most)
 Kostel svatého Vavřince (Chrastava)
 Kostel svatého Vavřince (Ves)
Okres Semily
 Kostel svatého Vavřince (Jilemnice)
 Kostel svatého Vavřince (Tatobity)

Královéhradecký kraj 
Okres Hradec Králové
 Kostel svatého Vavřince (Nový Bydžov)
Okres Jičín
 Kostel svatého Vavřince (Stará Paka)
Okres Náchod
 Kostel svatého Vavřince (Náchod)
 Kostel svatého Vavřince (Teplice nad Metují)
Okres Rychnov nad Kněžnou
 Kostel svatého Vavřince (Křivice)
 Kostel svatého Vavřince (Potštejn)
 Kostel svatého Vavřince (Uhřínov)
 Kostel svatého Vavřince (Velký Uhřínov)
Okres Trutnov
 Kostel svatého Vavřince (Vrchlabí)

Pardubický kraj 
Okres Chrudim
 Kostel svatého Vavřince (Ronov nad Doubravou)
 Kostel svatého Vavřince (Seč)
Okres Pardubice
 Kostel svatého Vavřince (Opatovice nad Labem)
 Kostel svatého Vavřince (Selmice)
 Kostel svatého Vavřince (Svinčany)
Okres Svitavy
 Kostel svatého Vavřince (Gruna)
 Kostel svatého Vavřince (Chornice)
 Kostel svatého Vavřince (Květná)
Okres Ústí nad Orlicí
 Kostel svatého Vavřince (Anenská Studánka)
 Kostel svatého Vavřince (Čenkovice)
 Kostel svatého Vavřince (Řepníky)
 Kostel svatého Vavřince (Vysoké Mýto)

Kraj Vysočina 
Okres Havlíčkův Brod
 Kostel svatého Vavřince (Čachotín)
Okres Jihlava
 Kostel svatého Vavřince (Krasonice)
 Kostel svatého Vavřince (Vyskytná nad Jihlavou)
Okres Pelhřimov
 Kostel svatého Vavřince (Rynárec)
Okres Třebíč
 Kostel svatého Vavřince (Červená Lhota)
 Kostel svatého Vavřince (Hrotovice)
Okres Žďár nad Sázavou
 Kostel svatého Vavřince (Bohdalov)
 Kostel svatého Vavřince (Bystřice nad Pernštejnem)

Jihomoravský kraj 
Okres Blansko
 Kostel svatého Vavřince (Černá Hora)
 Kostel svatého Vavřince (Lhota Rapotina)
 Kostel svatého Vavřince (Olešnice)
Okres Brno-město
 Kostel svatého Vavřince (Brno-Komín)
 Kostel svatého Vavřince (Brno-Řečkovice)
Okres Brno-venkov
 Kostel svatého Vavřince (Branišovice)
 Kostel svatého Vavřince (Domašov)
 Kostel svatého Vavřince (Malhostovice)
 Kostel svatého Vavřince (Vojkovice)
Okres Břeclav
 Kostel svatého Vavřince (Horní Bojanovice)
 Kostel svatého Vavřince (Klobouky u Brna)
Okres Hodonín
 Kostel svatého Vavřince (Hodonín)
 Kostel svatého Vavřince (Vracov)
Okres Vyškov
 Kostel svatého Vavřince (Drnovice)
 Kostel svatého Vavřince (Krásensko)
 Kostel svatého Vavřince (Křenovice)
Okres Znojmo
 Kostel svatého Vavřince (Korolupy)
 Kostel svatého Vavřince (Plenkovice)
 Kostel svatého Vavřince (Rakšice)

Olomoucký kraj 
Okres Jeseník
 Kostel svatého Vavřince (Bílý Potok)
Okres Olomouc
 Kostel svatého Vavřince (Nová Hradečná)
 Kostel svatého Vavřince (Štěpánov)
 Kostel svatého Vavřince (Těšíkov)
Okres Prostějov
 Kostel svatého Vavřince (Horní Štěpánov)
 Kostel svatého Vavřince (Výšovice)
Okres Přerov
 Kostel svatého Vavřince (Drahotuše)
 Kostel svatého Vavřince (Přerov)
Okres Šumperk
 Kostel svatého Vavřince (Ruda nad Moravou)
 Kostel svatého Vavřince (Sobotín)

Moravskoslezský kraj 
Okres Bruntál
 Kostel svatého Vavřince (Leskovec nad Moravicí)
Okres Frýdek-Místek
 Kostel svatého Vavřince (Paskov)
Okres Karviná
 Kostel svatého Vavřince (Těrlicko)
Okres Nový Jičín
 Kostel svatého Vavřince (Bílov)
 Kostel svatého Vavřince (Dolejší Kunčice)
 Kostel svatého Vavřince (Luboměř)
 Kostel svatého Vavřince (Vršce)
Okres Opava
 Kostel svatého Vavřince (Píšť)
 Kostel svatého Vavřince (Štáblovice)

Zlínský kraj 
Okres Kroměříž
 Kostel svatého Vavřince (Koryčany)
 Kostel svatého Vavřince (Žeranovice)
Okres Uherské Hradiště
 Kostel svatého Vavřince (Bojkovice)
 Kostel svatého Vavřince (Hluk)
Okres Zlín
 Kostel svatého Vavřince (Vizovice)

Zaniklé kostely 
 Kostel svatého Vavřince (Litoměřice)
 Kostel svatého Vavřince (Měcholupy)
 Kostel svatého Vavřince (Most)
 Kostel svatého Vavřince a Štěpána (Račice)
 Kostel svatého Vavřince (Slaný)
 Kostel svatého Vavřince (Vyšehrad) – přední archeologický nález Vyšehradu, část zachovalá ve Starém děkanství

Itálie 
Přes třicet kostelů zasvěcených sv. Vavřinci (San Lorenzo) se nachází v Římě. Zasvěcení jednotlivých kostelů v tomto městě dávají dohromady příběh umučení sv. Vavřince, jakousi jeho křížovou cestu.
 Bazilika svatého Vavřince za hradbami (San Lorenzo fuori le Mura) v Římě
 San Lorenzo in Lucina – v Římě
 San Lorenzo da Brindisi – v Římě
 San Lorenzo in Miranda – v Římě na Foru Romanu
 San Lorenzo (Florencie)
 Kostel svatého Vavřince (Turín) (Chiesa di San Lorenzo)

Další země 

 Kostel svatého Vavřince (Kuressaare)

 Kostel svatého Vavřince (Paříž)

 Kostel svatého Vavřince (Bělovicko)
 Kostel svatého Vavřince (Bobrowniki)
 Kostel svatého Vavřince (Cynków)
 Kostel svatého Vavřince (Chořov)
 Kostel svatého Vavřince (Rybnik)
 Kostel svatého Vavřince (Zacharzowice)

 Kostel svatého Vavřince (Kleinarl)

 Kostel svatého Vavřince (Zliechov)

 Kostel svatého Vavřince (Córdoba) (Iglesia de San Lorenzo) v jižní Andalusii

Související články 
 Katedrála svatého Vavřince
 Kaple svatého Vavřince
 Rotunda svatého Vavřince – v Praze, zaniklá rotunda na místě kostela sv. Anny

Externí odkazy 
 
 Havraň – seznam a polohy kostelů sv. Vavřince na mapce České republiky